Boban Nikolov (en ), né le  à Chtip, est un footballeur international macédonien. Il évolue au poste de milieu relayeur au FCSB.

Carrière

En club 

Boban Nikolov joue son premier match professionnel le  contre le CS Gaz Metan Mediaș.

En sélection 

Il honore sa première sélection le  lors d'un match amical contre l'Azerbaïdjan.

Statistiques

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Footballeur international macédonien
Joueur du FC Viitorul Constanța
Joueur du Vardar Skopje
Joueur du Videoton FC
Joueur de l'US Lecce
Joueur du Sheriff Tiraspol
Joueur du Steaua Bucarest
Naissance en juillet 1994
Naissance à Štip